

Famiglie 
 Manci – famiglia originaria di Roma e trasferita a Trento, ascritta al patriziato

Persone 
 Filippo Manci – patriota italiano, prese parte alla spedizione dei Mille
 Giannantonio Manci – imprenditore, antifascista e partigiano italiano, eroe della resistenza italiana
 Mercy Manci – attivista sudafricana
 Sigismondo Antonio Manci – nobile, presbitero e decano italiano

Altro 
 Via Manci – via storica nel centro di Trento